Replicación puede referirse a:

 Autorreplicación.
 Replicación viral.
 Replicación de ADN.